Дми́трий Андре́евич Бе́зрук (; 30 марта 1996, Великий Дальник, Беляевский район, Одесская область, Украина) — украинский футболист, вратарь клуба «Сабах».

Биография

Ранние годы 
Родился в пригороде Одессы — Великом Дальнике. Начинал играть в футбол в местной команде, которая так и называлась — «Великий Дальник». Изначально играл в поле, а потом перешёл в ворота, где играли его дед и отец в любительских командах.

Клубная карьера 
Воспитанник СДЮШОР «Черноморца», где его первым тренером был Игорь Соколовский. С 2008 по 2011 провёл 62 игры в чемпионате ДЮФЛ. В январе 2012 был внесён в официальную заявку клуба, в составе которого до августа 2015 выступал за юниорскую (U-19) и молодёжную (U-21) команды.

16 августа 2015 дебютировал в основном составе «Черноморца» в домашнем матче Премьер-лиги против луганской «Зари», выйдя с первых минут встречи, в которой в итоге пропустил 2 мяча во втором тайме. Несмотря на это, молодой вратарь в этом матче действовал весьма успешно: «потащил» удары в упор от Сивакова, Будковского и Караваева, в результате чего вошёл в сборную тура по версии портала Football.ua. Хорошую игру Дмитрия в этом поединке также отметили и наставники обеих команд — Александр Бабич и Юрий Вернидуб. 22 августа Дмитрий сыграл в матче 1/16 финала Кубка Украины против клуба «Мир» (Горностаевка), сохранив ворота в неприкосновенности, а 30 августа провёл первый «сухой матч» в Премьер-лиге в выездной игре против «Александрии».

Карьера в сборной 
С 2012 по 2014 выступал за юношеские сборные Украины разных возрастов: до 16, до 17, до 18 и до 19 лет.

В январе 2016 года впервые получил вызов в состав молодёжной сборной (до 21 года), с которой в том же месяце стал серебряным призёром турнира Antalya Cup, на котором провёл 3 встречи (полный матч против Косова и по тайму против Саудовской Аравии и Албании), не пропустив ни одного мяча.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Черноморец»
 Герой футбольного дня. Дмитрий Безрук

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Сабах» Баку